Der Qatar Total Open 2008 war die 8. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Doha. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 18. bis 24. Februar 2008 statt.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Wera Swonarjowa mit 6:1, 2:6 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke / Rennae Stubbs mit 6:1, 5:7 und 10:7 gegen Cara Black / Liezel Huber.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Doha